Bresciano ist der Familienname von:

 Mark Bresciano (* 1980), australischer Fußballspieler

Daneben ist
Treviso Bresciano eine italienische Gemeinde